Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1990-1991 a opposé les dix meilleures équipes françaises de volley-ball.

PSG-Asnières, le Rennes EC et l'US Mulhouse ont rejoint la Nationale 1A à l'issue de la saison 1990-91.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
 Type championnat : Dix équipes en compétition avec dix huit matches aller et retour jusqu'au .

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1991
Volley-ball en 1992
Sport en France en 1991
Sport en France en 1992